Dimitrovgrad (Bulgarije), een stad in Bulgarije
 Dimitrovgrad (Rusland), een stad in Rusland
 Dimitrovgrad (Servië), een stad in Servië